

Фамилия 
Уо́рбертон () — английская фамилия. Известные носители:

 Уорбертон, Артур (1903—1978) — английский футболист.
 Уорбертон, Гарет (род. 1983) — британский валлийский легкоатлет.
 Уорбертон, Гарри (1921—2005) — швейцарский бобслеист, двукратный чемпион мира.
 Уорбертон, Патрик (род. 1964) — американский актёр.
 Уорбертон, Питер (1813—1889) — английский путешественник по Австралии.
 Уорбертон, Уильям (1698—1779) — английский писатель, литературный критик и священник, епископ глостерский (1759—1779).

География 
 Уорбертон — пересыхающая река в Австралии, впадающая (в сезон дождей) в озеро Эйр.